Björnån kan avse:

Björnån, Dalarna – en biflöde till Vanån
Björnån, Orsa finnmark – ett biflöde till Voxnan
Björnån (Småland) – ett biflöde till Gårdvedaån